Püller ist der Familienname folgender Personen:
 Franziska Püller (* 1950), österreichische Pädagogin
 Der Püller (* spätestens 1255; † spätestens 1316), deutscher Minnesänger